Keolis-CarPostal (anciennement CarPostal France) est une entreprise de transport public implantée en France depuis 2004. C'est une filiale du groupe Keolis depuis le rachat des activités françaises de l'opérateur suisse CarPostal en 2019.

Description

Historique 
La société est créée en 2004 sous le nom de CarPostal France quand le groupe CarPostal décide de s'implanter en France.

En 2016, le tribunal de commerce de Lyon a considéré que l'entreprise agissait dans le cadre de la concurrence déloyale en Isère et l'a condamnée à une amende de 10,5 millions d'euros. Celle-ci a fait appel de ce jugement. En 2018, CarPostal conclut un accord transactionnel avec les trois entreprises françaises de transport à l'origine de l'affaire qui met fin à celle-ci.

En 2019, la maison-mère CarPostal Suisse décide de céder sa filiale et de mettre un terme aux délégations de service public qu'elle avait remportées. CarPostal s'entend en septembre 2019 avec Keolis pour lui céder sa filiale française. Keolis supprime le réseau CarPostal Interurbain et renomme tous les réseaux urbains.

Réseaux  
 Keolis Agde (Cap'bus)
 Keolis Bassin de Thau (Sète Agglopôle Mobilité)
 Keolis Dole (Transport du Grand Dole)
 Keolis Grand Bassin de Bourg-en-Bresse (Rubis)
 Keolis Haguenau (Ritmo)
 Keolis Menton (Zest'bus)

Anciens réseaux (CarPostal France) 
 CarPostal Interurbain : 2009-2020
 CarPostal Bourgogne Franche-Comté (40 véhicules, 32 collaborateurs, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, création en 2009)
 CarPostal Interurbain-Isère (210 véhicules, 263 collaborateurs, 18 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, création en 2009)
 CarPostal Hérault (52 véhicules, 52 collaborateurs, 4.7 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, création en 2009)
 CarPostal Loire (163 véhicules, 125 collaborateurs, 10.4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, création en 2012)
 CarPostal Haute-Savoie (5 véhicules, 6 collaborateurs, 0.4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, création en 2013)

 CarPostal Loire (Transports interurbains de la Loire) : 2001-2020
 CarPostal Bourg-en-Bresse : Réseau Rubis 
 CarPostal Villefranche-sur-Saône[6] Réseau Libellule ; 2004-2020
 Carpostal OBERNAI (2005-2009)
 CarPostal Mâcon (Tréma) : 2009-2017
 Carpostal Obernai (Pass'O) : 2005-2009
 CarPostal Salon-de-Provence (Libébus) : 2009-2020
 Cars Postal Bassin de Thau : 2010-2020
 CarPostal puis Keolis Villefranche-sur-Saône (Libellule) : 2010-2021

Notes et références

Lien externe 

Entreprise de transport en bus
Entreprise de transport ayant son siège en France
Entreprise fondée en 2004
CarPostal